Roland Stoltz ist der Name folgender Personen:

*Roland Stoltz (Eishockeyspieler, 1931) (1931–2001), schwedischer Eishockeyspieler
Roland Stoltz (Eishockeyspieler, 1954) (* 1954), schwedischer Eishockeyspieler